«Вятич» — 15-й отдельный отряд специального назначения Росгвардии (15 ооСпН «Вятич»).

Отряд полностью переведён на контрактную основу. Бойцы «Вятича» регулярно проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета

Задачи 
На отряд возлагаются следующие задачи:
 Участие в разоружении и ликвидации незаконных вооружённых формирований, пресечении массовых беспорядков, сопровождающихся вооружённым насилием, изъятии у населения незаконно хранящегося оружия;
 Участие в пресечении актов терроризма;
 Участие в обеспечении безопасности должностных лиц и отдельных граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

История

Формирование 
 15 ооСпН был сформирован 05 октября 1998 года в г. Армавире Краснодарского края (в/ч 6761, Северо-Кавказский округ внутренних войск) на базе трёх групп СпН частей 2-й дивизии оперативного назначения ВВ: 66-го полка оперативного назначения (ПОН) (г. Краснодар), 451-го ПОН (г. Лабинск), 196-го ОБОН (г. Кропоткин), 218 ОСМБ (г. Армавир).

Боевой путь 
 Вторая чеченская кампания. Отряд принимал участие в контртеррористической операции 1999 года в Дагестане и ликвидации незаконных вооружённых формирований в Чечне.
 Гибель армавирского спецназа 10 сентября 1999 года.

Герои отряда 
За время второй чеченской кампании четверо военнослужащих отряда были удостоены высокого звания Герой Российской Федерации:
 старший лейтенант Богданченко Сергей Николаевич (Указ от 12.11.1999 года; посмертно),
 старший лейтенант Ковалёв Александр Геннадьевич (Указ от 30.12.1999 года; посмертно),
 младший сержант Проценко Олег Петрович(Указ от 30.12.1999 года; посмертно).
 капитан Ширяев Григорий Викторович (Указ от 18.11.2010 года; посмертно).

См. также 
 Подразделения специального назначения
 Спецназ Внутренних войск МВД РФ
 Элитные войска
 Контртеррористическая операция

Примечания

Ссылки 
Журнал подразделений специального назначения «Братишка»

Борьба с терроризмом в России
Подразделения специального назначения Внутренних войск МВД РФ и Росгвардии
Воинские части и формирования, созданные в 1998 году